Бердянское — название населённых пунктов на Украине.

 Бердянское — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Бердянское — село в Мангушском районе Донецкой области.
 Бердянское — посёлок в Бердянском районе Запорожской области.

См. также 
 Бердянское восстание
 Бердянск (значения)
 Бердянский район
 Бердянский